Mukabingo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mukabingo (vattendrag i Ruyigi), 
 Mukabingo (vattendrag i Kirundo), 

Robotskapade Burundiförgreningar